Martin Zaťovič (né le  à Přerov en République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Biographie 

Formé au HC Zubr Přerov, il passe à travers les niveaux juniors avec cette équipe, en 2003, il atteint l'équipe première en 2.liga, mais est transféré au HC Energie Karlovy Vary en Extraliga l'année suivante. Après des prêts à des équipes de 1.liga et de 2.liga partagé avec des matchs à Karlovy Vary, il devient membre régulier de l'équipe. En 2012, il devient capitaine de Karlovy Vary. En 2014, il passe au Lada Togliatti de la KHL.

Au niveau international, il représente la République tchèque. En 2014, il est sélectionné pour la première fois pour le championnat du monde sénior.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 ||HC Zubr Přerov U18 ||République tchèque U18 2 ||9 ||3 ||4 ||7 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||HC Zubr Přerov U18 ||République tchèque U18 2 ||41 ||27 ||23 ||50 ||125 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2001-2002 ||HC Zubr Přerov U18 ||République tchèque U18 2 ||40 ||39 ||38 ||77 ||138 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|HC Zubr Přerov U20 ||République tchèque U20 ||16 ||1 ||0 ||1 ||2 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2002-2003 ||HC Zubr Přerov U20 ||République tchèque U20 ||48 ||19 ||20 ||39 ||24 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|rowspan=2|2003-2004 ||HC Zubr Přerov U20 ||République tchèque U20 ||51 ||28 ||26 ||54 ||107 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|HC Zubr Přerov ||2.liga ||13 ||3 ||3 ||6 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2004-2005 ||HC Energie Karlovy Vary U20 ||République tchèque U20 ||44 ||15 ||18 ||33 ||76 ||5 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
|HC Energie Karlovy Vary ||Extraliga ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2005-2006 ||HC Energie Karlovy Vary U20 ||République tchèque U20 ||18 ||13 ||8 ||21 ||53 ||4 ||0 ||1 ||1 ||12
|-
|SK Kadaň ||1.liga ||14 ||0 ||0 ||0 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2006-2007 ||HC Energie Karlovy Vary ||Extraliga ||39 ||0 ||1 ||1 ||28 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|HC Baník Sokolov ||2.liga ||8 ||7 ||6 ||13 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan=2|2007-2008 ||HC Energie Karlovy Vary ||Extraliga ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|HC Most ||1.liga ||35 ||8 ||8 ||16 ||34 ||10 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
|rowspan=2|2008-2009 ||HC Energie Karlovy Vary ||Extraliga ||47 ||3 ||3 ||6 ||34 ||12 ||1 ||0 ||1 ||6
|-
|HC Most ||1.liga ||9 ||5 ||1 ||6 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||HC Energie Karlovy Vary ||Extraliga ||43 ||3 ||8 ||11 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||HC Energie Karlovy Vary ||Extraliga ||52 ||8 ||7 ||15 ||34 ||5 ||1 ||0 ||1 ||10
|-
|2011-2012 ||HC Energie Karlovy Vary ||Extraliga ||51 ||18 ||10 ||28 ||46 ||12 ||10 ||8 ||18 ||14
|-
|2012-2013 ||HC Energie Karlovy Vary ||Extraliga ||51 ||20 ||13 ||33 ||67 ||6 ||1 ||3 ||4 ||8
|-
|2013-2014 ||HC Energie Karlovy Vary ||Extraliga ||50 ||20 ||17 ||37 ||32 ||5 ||3 ||2 ||5 ||2
|-
|2014-2015 ||Lada Togliatti ||KHL ||58 ||12 ||8 ||20 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Lada Togliatti || KHL || 56 || 8 || 13 || 21 || 20 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || HC Kometa Brno ||Extraliga ||36 || 15 || 5 || 20 || 8 || 14 || 3 || 2 || 5 || 12
|-
|2017-2018 || HC Kometa Brno ||Extraliga ||52 || 13 || 17 || 30 || 44 || 14 || 1 || 8 || 9  || 12 
|-
|2018-2019 || HC Kometa Brno ||Extraliga ||52 || 22 || 19 || 41 || 30 || 10 || 7 || 3 || 10 || 12
|-
|2019-2020 || HC Kometa Brno ||Extraliga ||51 || 29 || 21 ||50 || 24 || - || - || - || - || -
|-
|2020-2021 || HC Kometa Brno ||Extraliga ||52 || 15 || 24 ||39 || 48 || 9 || 2 || 1 || 3 || 6
|-
| 2021-2022|| HC Kometa Brno ||Extraliga ||  ||

Internationales 

| 2003-2004 || International U19 || 3|| 1|| 0|| 1|| 0||align="left"| 
|-
| 2013-2014 || style="text-align:left;"|Euro Hockey Tour || 3|| 1|| 0|| 1|| 2||align="left"| Quatrième place
|-
| 2014 || style="text-align:left;"| Championnat du monde || 10|| 2|| 0|| 2|| 0||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2013-2014 || style="text-align:left;"| International || 18|| 4|| 2|| 6|| 2||align="left"| 
|-
| 2013-2014 || style="text-align:left;"|Euro Hockey Tour || 9|| 2|| 3|| 5|| 2||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2015 || style="text-align:left;"| Championnat du monde || 10 || 4 || 0 || 4 || 4 ||align="left"| Quatrième place
|-
| 2014-2015 || style="text-align:left;"| International || 23 || 8 || 3 || 11 || 8 ||align="left"| -
|-
| 2016 || style="text-align:left;"| Championnat du monde || 7 || 1 || 0 || 1 || 2 ||align="left"| Cinquième place

Références 

Naissance le 25 janvier 1985
Naissance à Přerov
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Karlovy Vary
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du HC Brno
Naissance en Tchécoslovaquie